Вальтер Рідель (1902–1968) — німецький інженер, головний конструктор балістичної ракети «Фау-2».
 Галган Рідель, герцог Гаетанський (з кінця 1080–1091) під сюзеренітетом князя Капуанського, син герцога Ринальдо.
 Годфрид Рідель (†1084), герцог Гаетанський (1067–1084) за призначенням сюзерена князя Капуанського Річарда I.
 Олівер Рідель ( 1971, Шверін) — німецький музикант та басист гурту Rammstein.
 Петра Рідель ( 1964) — німецька плавчиня, олімпійська медалістка.
 Ринальдо Рідель, герцог Гаетанський (1084—???) за призначенням сюзерена князя Капуанського, син герцога Годфрида.